Ансер () — древнеримский поэт времен падения республики и правления императора Октавиана Августа.

О происхождении Ансера нет никаких сведений. Сначала он пользовался поддержкой Марка Антония, в подарок от которого получил фалернское поместье. О том, прославлял ли Ансер своего покровителя в стихах, неизвестно. Впоследствии он оказался при дворе Октавиана.

Стиль стихотворений Ансера Овидий охарактеризовал как очень вольный. Был критиком творчества Вергилия. Из наследия Ансера сохранились лишь небольшие фрагменты. В основном он писал эротические стихи.

Литература 
 

Поэты Древнего Рима